Curra puede referirse a:

Curra (La Vega), lugar y parroquia del concello de La Vega.
Curra (Aranga), lugar de la parroquia de Muniferral, concello de Aranga.
Curra (Monfero), lugar de la parroquia de O Alto de Xestoso, concello de Monfero.
Curra (Vilaboa), lugar de la parroquia de Cobres, concello de Vilaboa.
Curra (Carnota), lugar de la parroquia de O Pindo, concello de Carnota.
Curra (Mazaricos), lugar de la parroquia de Arcos, concello de Mazaricos.
 Corrano (en idioma corso Currà), comuna francesa del departamento de Córcega del Sur.